Antoniberg bezeichnet

 Antoniberg (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Antoniberg (Zusmarshausen), Burgwall in Bayern
 U svatého Antonína, Berg bei Jihlava, Tschechien
 Antoniberg (Karlstein), Pass im Landkreis Berchtesgadener Land

Siehe auch:
 Anthony-Gletscher